Павел Михайлович Сакварелидзе (, ) — грузинский советский писатель.

Биография 

Из дворян. Учился в Кутаисской классической гимназии. За участие в революционном движении неоднократно арестовывался. В 1916 году был осуждён на 4 года каторжных работ. В 1921 году вернулся в Тифлис из Сибири.

Член ВКП(б) с 1930 года. Участник первого съезда советских писателей (1934). Занимался редакционной деятельностью.

28 сентября 1937 года был арестован по обвинению в членстве в антисоветской террористической организации и личном осуществлении подрывной работы. Виновным себя признал. Расстрелян 12 ноября 1937 года.

Библиография 
 На скате, 1934.
 Путём обычным, 1936.
 Рассеянные листы (Воспоминания), кн. I. Тифлис: изд. Об-ва политкаторжан, 1934.
 Статьи и материалы / под общей ред. Луарсамидзе. Тифлис: изд. Об-ва политкаторжан, 1935.

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Сталинские списки из Грузии

Выпускники Кутаисской гимназии
Члены КПСС
Писатели СССР
Писатели Грузии
Репрессированные в СССР